Здесь представлен список самых высоких сооружений Европы, которые существуют сейчас или существовали ранее. Список содержит все виды сооружений.

См. также 

 Список самых высоких зданий Европы

Ссылки 

 SkyscraperCity
Height Comparison at Skyscraperpage